Saryarka () est une station de la ligne 1 du métro d'Almaty, au Kazakhstan.

Situation sur le réseau 
Elle constitue le terminus sud-ouest de la ligne, située après Máskeý.

Historique 
L'ouverture de la station a lieu le , lors de la mise en service du prolongement de la ligne depuis Máskeý

Service des voyageurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des stations du métro d'Almaty

Lien externe 
  Le métro d'Almaty sur urbanrail

Métro d'Almaty
Station de métro mise en service en 2022